Drvenik est un toponyme qui peut désigner :
 Drvenik Mali et Drvenik Veliki sont des îles de Croatie ;
 Drvenik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gradac, comitat de Split-Dalmatie ;
 Drvenik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva.